Jayme Vita Roso (16 de outubro de 1933) é um advogado brasileiro. Ele notabilizou-se por ter plantado cerca de 800 mil árvores na cidade de São Paulo, que produzem 0,5% do oxigênio respirado pela população.

Ambientalistas de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo
Advogados do estado de São Paulo